— японская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Танабе, Дэвид (род. 1980) — американский хоккеист.
 Танабэ, Ёко (род. 1966) — японская дзюдоистка.
 Танабэ, Киёси (род. 1940) — японский боксёр.
 Танабэ, Моритакэ (1889—1949) — японский генерал, казнённый за военные преступления.
 Танабэ, Тикара (1975) — японский борец вольного стиля.
 Танабэ, Томодзи (1895—2009) — японский долгожитель.
 Танабэ, Тэцундо (род. 1942) — японский мастер меча, основатель госиндо и спочан.
 Танабэ, Хисао (1883—1984) — японский музыковед и педагог.

Топоним 
 Танабе — город в Японии, находящийся в префектуре Вакаяма.